peut faire référence à :

  (), film brésilien de ,  et Karen Harley sorti en 2010 ;
 , film belge de Pieter Van Hees sorti en 2014.

Voir aussi